Coapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coapan, Nayarit, Jala, 
 Coapan, Puebla, Cuetzalan del Progreso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar